Magdalenabloemkroonkolibrie
 Santamartabloemkroonkolibrie